L'adjectif maltais signifie « de Malte » ou « originaire de Malte » (l'île ou le pays).

Linguistique et géographie 
 Le maltais est la langue officielle de Malte, à égalité avec l’anglais, mais le maltais est la seule langue nationale.
 L'archipel maltais est constitué de huit îles, dont la principale est Malte.
 Les Maltais sont les citoyens de la république de Malte.

Patronyme 

 Agnès Maltais (1956-), une femme politique canadienne ;
 Dominique Maltais (1980-), une snowboardeuse canadienne, spécialisée dans l'épreuve de cross ;
 Félix Maltais (1946-), premier directeur de l'Agence Science-Presse (Québec) et fondateur du magazine Les Débrouillards ;
 Ghislain Maltais (1944-), homme politique québécois ;
 Marcella Maltais (1933-2018), peintre canadienne ;
 Pierrette Ringuette-Maltais (1955-), une femme politique canadienne ;
 Robert Maltais, un acteur canadien ;
 Steve Maltais (1969-), un ancien joueur de hockey sur glace canadien.

Divers 
 Le bichon maltais (ou simplement maltais) est une race de chien originaire d'Italie ;
  est un impôt dont le nom a été repris dans divers contextes, notamment comme titre d'œuvres de l'esprit ;
 La Maison du Maltais est un film français réalisé par Pierre Chenal en 1938.